Joan Torrent i Fàbregas (Cuba, 1901 - Barcelona, 1996), erudit i biògraf 
 Joan Torrent i Martínez (Barcelona, 1893 - Barcelona, 1977), assagista i historiador
 Joan Torrent i Solé (Barcelona, 1941), futbolista català

 Joan Torrens i Dagès, sindicalista català del segle XX
 Joan Torrents i Maymir (Barcelona 1901-Barcelona 1989), músic